Blinkenlights steht für:

 Blinkenlights (Jargon), ein Kunstwort im Computerjargon
 Projekt Blinkenlights, ein danach benanntes Kunstprojekt